Cotman ist der Familienname folgender Personen:

 Aljaž Cotman (* 1994), slowenischer Fußballtorhüter
 John Sell Cotman (1782–1842), englischer Maler und Grafiker

Siehe auch:
 Codman
 Cothmann
 Kottmann